Magny (Eure-et-Loir)
 Magny (Haut-Rhin)
 Magny (Yonne)
ook: